Gefährliche Erinnerung ist der Titel folgender Filme:
 Dark Places – Gefährliche Erinnerung (Film), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2015
 Hartwig Seeler – Gefährliche Erinnerung, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahr 2019
 Trance – Gefährliche Erinnerung, britischer Thriller aus dem Jahr 2013